Foul Island kan syfta på:

Geografi

Myanmar 

 Nantha Kyun, ö, Rakhinestaten,

Svalbard och Jan Mayen 

 Fugløya (ö i Svalbard och Jan Mayen), 

Robotskapade Myanmarförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar